Seyler steht für:

 Seyler (Patrizierfamilie), Schweizer Patrizierfamilie

Seyler ist der Familienname folgender Personen:
 Abel Seyler (1730–1800), deutscher Schauspieldirektor
 Achim Seyler (* 1968), deutscher Perkussionist
 Alfred Seyler (1880–1950), deutscher Kunsthistoriker
 Amanda Hoppe-Seyler (1819–1900), deutsche Schriftstellerin
 Axel Seyler (* 1939), deutscher Bildhauer

 Friederike Sophie Seyler (1737/1738–1789), deutsche Schauspielerin
 Friedrich Seyler (1642–1708), Schweizer Pfarrer und Autor
 Georg Seyler (1915–1998), deutscher Maler und Grafiker
 Georg Daniel Seyler (1686–1745), deutscher Pädagoge
 Gustav Adelbert Seyler (1846–1935), deutscher Politiker und Heraldiker
 Johann Joseph Seyler (1669–1719), deutscher Pädagoge und Theologe
 Joseph Anton Seyler (1778–1854), österreichischer Kapellmeister und Komponist
 Julius Seyler (1873–1955), deutscher Maler, Eisschnellläufer und Segler
 Károly Seyler (1815–1882), österreichischer Komponist
 Ludwig Erdwin Seyler (1758–1836), deutscher Kaufmann und Bankier
 Tomas Seyler (* 1974), deutscher Dartspieler

Siehe auch:
 Sailer, Familienname
 Seiler
 Seiller
 Sayler